Mühlenhöhe steht für:

 Mühlenhöhe, Alternativname für das Großsteingrab Mühlensteine bei Varnhorn, Niedersachsen, Deutschland
 Mühlenhöhe, ein früherer Name von Poltawskoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland